Корпона́й — венгерская фамилия. Известные представители:

 Корпонай, Адальберт Тибериевич (1966—2017) — украинский футболист, полузащитник.
 Корпонай, Иван Тибериевич (род. 1969) — украинский футболист, нападающий.
 Корпонай, Тиберий Тибериевич (1958—2021) — советский и украинский футболист и тренер.